

Hydronymes 
 Ravin du Brusquet, cours d'eau des Alpes-de-Haute-Provence, sous affluent du Calavon Fiche du Sandre X3400540
 Ravin du Brusquet (Vaucluse), cours d'eau du Vaucluse, affluent de la Durance Fiche du Sandre X3011200
Ravin du Brusquet (Var), cours d'eau des Alpes-de-Haute-Provence et du Var, affluent de l'Artuby Fiche du Sandre X2311160
Ravin du Brusquet (Vaucluse-Ouvèze), cours d'eau du Vaucluse, sous affluent de l'Ouvèze Fiche du Sandre V6050560
Ravin du Brusquet (Colostre), cours d'eau des Alpes-de-Haute-Provence, sous affluent du Colostre Fiche du Sandre X2701240